Яси́нский, также Яси́ньский () — польская фамилия. Известные носители:

 Ясинский, Адам (1812—1862) — польский церковный деятель, епископ Пшемысля.
 Ясинский, Александер (1823—1897) — польский общественный деятель, президент Львова и посол (депутат) Галицкого краевого Сейма.
 
 Ясинский, Антон Никитич (1864—1933) — российский историк-медиевист и педагог.
 Варлаам Ясинский (ум. 1707) — митрополит Киевский, Галицкий и всея Малыя России.
 Ясинский, Валерий Абросимович (1895—1966) — дворянин, штабс-капитан в Армии Колчака, коллаборационист, бургомистр Твери (1941), подполковник Вермахта, деятель РОА.
 
 Ясинский, Всеволод Иванович (1884—1933) — русский инженер-технолог, профессор МВТУ, первый председатель Русского научного института в Берлине.
 Ясинский, Игорь Сергеевич (род. 1990) — белорусский футболист.
 Ясинский, Иероним Иеронимович (псевдоним Максим Белинский; 1850—1931) — русский писатель, журналист, поэт и литературный критик, переводчик, драматург, издатель, мемуарист.
 Ясинский, Лев Адамович (1802—1848) — профессор Московского отделения Медико-хирургической академии.
 Ясинский, Леонид Васильевич (1921 — ?) — советский партийный деятель, 1-й секретарь Черниговского промышленного обкома КПУ.
 Ясиньский, Марцелий (1837?—1867) — польский композитор.
 Ясинский, Михаил Никитич (1862—1935) — историк русского права, профессор Университета Святого Владимира в Киеве.
 Ясинский, Олег Владиславович (род. 1967) — журналист-международник и переводчик.
 Ясинский, Павел Африканович (1839—?) — акушер и гинеколог, профессор Харьковского университета.
 
 
 Ясинский, Тадеуш (1926—1939) — участник обороны Гродно.
 Ясинский, Феликс Станиславович (1856—1899) — инженер, учёный-строитель.
 Ясиньский, Анджей (род. 1936) — польский пианист и музыкальный педагог.
 Ясинский, Яков (1791—1855) — польский врач; оставил много печатных работ на польском, немецком и французском языках.
 Ясиньский, Якуб (1761—1794) — польский генерал, один из руководителей восстания 1794 года.

Примечания

См. также 
 Ясински — озеро, находящееся на территории Канады.